Šimenc est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Slovénie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dubravko Šimenc (né en 1966), joueur de water-polo croate ;
  (née en 1990), coureuse cycliste slovène ;
 Miha Šimenc (né en 1995), fondeur slovène ;
  (1934–2008), historien littéraire, traducteur et publiciste slovène ;
 Zlatko Šimenc (né en 1938), joueur de water-polo yougoslave.

Notes et références